Лос Нопалитос има више значења:

 Лос Нопалитос (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Нопалитос, Ранчо (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику